Vandevoorde est un nom de famille flamand désignant celui qui est originaire d'un passage, d'un gué (voorde). En France, il est surtout présent dans le département du Nord.

Il est notamment porté par :
 Anouk Vandevoorde (née en 1989), femme politique belge ; 
 Guy Vandevoorde (né en 1974), artiste belge ;
 Laura Vandevoorde (née en 1998), tumbleuse belge ;
 Olivier Vandevoorde (né en 1969), footballeur français.

Patronyme flamand